Los Ébanos puede referirse:
 Los Ébanos (condado de Hidalgo, Texas)
 Los Ébanos (condado de Starr, Texas)